Tsinjoarivo – comune del distretto di Ambatolampy, Madagascar
 Tsinjoarivo – comune del distretto di Tsiroanomandidy, Madagascar
 Tsinjoarivo – comune del distretto di Fenoarivobe, Madagascar